Marshal steht für:

 Air Marshal, Dienstgrad in Luftstreitkräften
 Earl Marshal, Titel des Ritterstands in England, Irland, Schottland und später im Vereinigten Königreich
 Field Marshal, siehe Generalfeldmarschall #Vereinigtes Königreich 
 Golf-Marshal, Mitarbeiter einer Golfanlage
 Sky-Marshal, siehe Flugsicherheitsbegleiter, Beamter, der die Sicherheit bei Passagierflüge gewährleisten soll
 einen Sportwart der Streckensicherung im Motorsport, siehe Sportwart
 einen Vollzugsbeamten des United States Marshals Service
 Town/City Marshal, Leiter der Polizeibehörde einer Stadt, siehe Sheriff (Vereinigte Staaten).

Marshal ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Marshal (1909–1961), australischer Schauspieler
 Anselm Marshal, 6. Earl of Pembroke († 1245), Lord Marshal von England
 Gilbert Marshal, 4. Earl of Pembroke († 1241), Lord Marshal von England
 Henry Marshal († 1206), englischer Geistlicher, Bischof von Exeter
 Isabel Marshal (1200–1240), englische Adlige

 Lyndsey Marshal (* 1978), britische Schauspielerin
 Richard Marshal, 3. Earl of Pembroke († 1234), Lord Marshal von England
 Walter Marshal, 5. Earl of Pembroke (1196–1245), Lord Marshal von England

Siehe auch: 
 Der Marshal, US-amerikanischer Film von Henry Hathaway (1969)
 Der Marshal (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1995)
 Marschall (Begriffsklärung)
 Marshall